Santa Natalia puede referirse a:

 Santa Natalia de Nicomedia (S.III-311), viuda de San Adriano de Nicomedia fallecida en Constantinopla.
 Santa Natalia de Córdoba (c.825-852) esposa de San Aurelio de Córdoba.